Valdemar de Dinamarca (en danés, Valdemar af Danmark; Copenhague, 27 de octubre de 1858-ibidem, 14 de enero de 1939) fue hijo del rey Cristián IX de Dinamarca y de su esposa, la landgravina Luisa de Hesse-Kassel.

Primeros años de vida
Por vía paterna era nieto del duque Federico Guillermo de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y de la princesa Luisa Carolina de Hesse-Kassel. Por vía materna era nieto del príncipe elector Guillermo de Hesse-Kassel y de la princesa Luisa Carlota de Dinamarca.

Valdemar fue educado en el palacio real danés junto con su hermana, la princesa Thyra de Dinamarca. 

A lo largo de su vida, Valdemar se relacionó con los círculos más selectos de la realeza europea de su tiempo y recorrió toda Europa visitando a sus parientes de las casas reales de:
 Rusia: su hermana, María Fiódorovna, era la esposa del zar Alejandro III de Rusia.
 Reino Unido: su hermana, Alejandra, era la esposa del rey Eduardo VII del Reino Unido.
 Grecia: su hermano era el rey Jorge I de Grecia.
 Hannover: su hermana, Thyra, estaba casada con el príncipe Ernesto Augusto de Hannover.

Matrimonio e hijos
El 22 de octubre de 1885 contrajo matrimonio con la princesa María de Orleans, hija del príncipe Roberto de Orleans y de la princesa Francisca de Orleans (duques de Chartres). La pareja se estableció en Copenhague y tuvieron cinco hijos:
 Aage (1887-1940), en 1914 contrajo matrimonio con la condesa Matilde Calvi dei Conti di Bergolo.
 Absalón (1888-1964), casado en 1919 con la princesa Margarita de Suecia.
 Erico (1890-1950), en 1921 se casó en Canadá con Lois Frances Booth.
 Viggo (1893-1970), casado en 1924, en Nueva York, con Eleanor Margaret Green.
 Margarita (1895-1992), en 1921 contrajo matrimonio con el príncipe Renato de Borbón-Parma. Fueron padres de Ana de Borbón-Parma.
 
Valdemar realizó a lo largo de su vida una larga y fructífera carrera naval en la Marina Real danesa. Supo transmitir su pasión por el mar y la navegación a diferentes miembros de la familia real; entre ellos destacó su sobrino Jorge, príncipe de Grecia, hijo de su hermano Jorge, con quien mantuvo toda su vida una relación amorosa.

Posibilidades de reinar
A Valdemar se le ofreció el trono de Bulgaria tras la caída del príncipe Alejandro de Battenberg como rey de Bulgaria, pero no llegó a ocuparlo por el desacuerdo de las potencias europeas que tenían que darle su apoyo. Unos años más tarde se le ofreció el trono de Noruega, pero esta vez es el príncipe quien lo rechazó, pasándolo a ocupar su sobrino, Carlos de Dinamarca.

Distinciones honoríficas 
 1863:  Caballero de la Orden del Elefante (Reino de Dinamarca).
 21 de julio de 1900:  Gran comandante de la Orden de Dannebrog (Reino de Dinamarca).
  Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación (Reino de Italia).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Torre y de la Espada (Reino de Portugal).

Ancestros 

Príncipes de Dinamarca del siglo XIX (casa de Glücksburg)
Príncipes de Dinamarca del siglo XX (casa de Glücksburg)
Personas LGBT de Dinamarca
Orden de la Torre y de la Espada
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Grandes comandantes de la Orden de Dannebrog
Grandes cruces de la Orden de la Torre y de la Espada
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Nacidos en Copenhague